Врачев може да се отнася за:
 Иван Врачев (1921-1994), български партизанин, офицер и политик
 Йото Врачев (1915-1944), български партизанин